{{DISPLAYTITLE:C5H12}}
De molecuulformule C5H12 kan staan voor:
n-pentaan
 2-methylbutaan (isopentaan)
 Neopentaan (dimethylpropaan)